Морару () — фамилия румынского происхождения. Известные носители:

 Морару, Ион (род.1977) — молдавский композитор.
 Морару, Марин (1937—2016) — румынский актёр театра, кино и телевидения.